L'edizione 1935 del campionato polacco di calcio fu vinta dal Ruch Chorzów.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1935
Campionato polacco di calcio